Le tournoi de tennis de Belgique est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2000, classée en catégorie Tier IVa, se dispute à Anvers du 15 au .

Amanda Coetzer remporte le simple dames. En finale, elle bat Cristina Torrens Valero, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sabine Appelmans et Kim Clijsters.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Belgique
 Saison 2000 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2000
Belgique
Événement sportif à Anvers
Sport en Belgique en 2000
Tennis en mai 2000